Pod slovem vzorkování se může skrývat:

 Vzorkování – technika odebírání vzorků
 Vzorkování (hudba) – technika používaná v elektronické hudbě
 Vzorkovací frekvence